Zabrđe est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Zabrđe, un village situé dans la municipalité de Kiseljak, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Zabrđe, un village situé dans la municipalité de Konjic, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Zabrđe, un village situé dans la municipalité de Kotor Varoš et dans la République serbe de Bosnie ;
Zabrđe, un village situé dans la municipalité de Milići et dans la République serbe de Bosnie ;
Zabrđe, un village situé dans la municipalité d'Ugljevik et dans la République serbe de Bosnie ;
en Croatie
Zabrđe, une localité située dans la municipalité de Gradec, comitat de Zagreb ;
Zabrđe, une localité située dans la municipalité de Ston, comitat de Dubrovnik-Neretva ;
au Monténégro
Zabrđe, un village situé dans la municipalité d'Andrijevica ;
Zabrđe, un village situé dans la municipalité de Cetinje ;
Zabrđe, un village situé dans la municipalité de Plužine ;
Zabrđe, un village situé dans la municipalité de Pljevlja ;
en Serbie
 Zabrđe, un village situé sur le territoire de la Ville de Novi Pazar, district de Raška ;
 Zabrđe, un village situé dans la municipalité de Petrovac na Mlavi, district de Braničevo ;
 Zabrđe, un village situé dans la municipalité de Priboj, district de Zlatibor ;
 Zabrđe, un village situé dans la municipalité de Sjenica, district de Zlatibor ;
 Zabërgjë/Zabrđe, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Klinë/Klina, district de Pejë/Peć ;
 Zabërgjë/Zabrđe, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica, district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica ;
 Zabrđe/Zabërgjë, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Leposavić/Leposaviq, district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica.